Борисоглібський монастир — монастир, присвячений святим Борису й Глібові.

 Борисо-Глібський монастир (Дмитров)
 Борисо-Глібський монастир (Водяне)
 
 Борисо-Глібський монастир (Торжок)
 Борисо-Глібський монастир (Муром)
 Борисо-Глібський монастир (Полоцьк)
 Борисо-Глібський монастир (Смоленськ)
 Борисо-Глібський Песоцький монастир
 Борисо-Глібський Аносин монастир (Аносина пустинь)
 Борисо-Глібський Надозерний монастир (Борисоглібський Нагорний монастир)

Джерела